Glenmavis bezeichnet:
 Eine Stadt in Schottland, siehe Glenmavis (Schottland)
 Eine Whiskybrennerei in Bathgate, siehe Glenmavis (Whiskybrennerei)